Jolene Blalock (ur. 5 marca 1975 w San Diego) – amerykańska aktorka, znana głównie z roli T’Pol w serialu Star Trek: Enterprise. Wystąpiła również w roli Medei w filmie Jazon i Argonauci z 2000 roku, w filmie Żołnierze Kosmosu 3 jako kapitan Lola Beck oraz w serialu Gwiezdne Wrota jako Ishta.

Jako modelka, Jolene występowała na okładkach wielu magazynów dla mężczyzn. Jest zdeklarowaną fanką serii Star Trek. Interesuje się surfingiem i sztuką.

Wybrana filmografia 
 Grzesznicy i święci (2010)
 Legend of the Seeker (2010)
 First Fear (2008)
 Żołnierze kosmosu 3: Grabieżca (Starship Troopers 3: Marauder, 2008)
 Niewolnicy cienia (Shadow Puppets, 2007)
 Sen o zbrodni (I Dream of Murder, 2006)
 Slow Burn (2005)
 Star Trek: Enterprise (Enterprise, 2001-2005) (serial telewizyjny)
 Na krawędzi (On the Edge, 2001)
 Łowcy diamentów (Diamond Hunters, 2001)
 Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts, 2000)
 Queen for a Day (2000)

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie aktorki filmowe
Amerykańskie modelki
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w San Diego